Natriuretický peptid je souhrnné označení pro rodinu prastarých peptidických hormonů, které regulují vylučování sodíku z těla a tím ovlivňují krevní tlak, rovnováhu v oběhovém systému, ale také třeba růst kostí. U savců jsou tři známé natriuretické peptidy: atriální natriuretický peptid, produkovaný v srdečních síních, mozkový natriuretický peptid, tvořený převážně v komorách, a konečně natriuretický peptid typu C. Každý z těchto peptidů má svůj vlastní prekurzorový gen, nicméně všechny ve výsledku vykazují určité shodné rysy. Natriuretické peptidy fungují obvykle parakrinně a po navázání na membránu aktivují guanylcyklázové receptory.

Literatura 
 

Peptidické hormony